Der CONCACAF Gold Cup 1993 war die 12. Ausspielung der Kontinentalmeisterschaft im Fußball für Nord-, Mittelamerika und der Karibik und 2. unter der Bezeichnung "Gold Cup" und fand vom 10. bis 25. Juli in den USA und Mexiko statt. Es war das erste Kontinentalturnier, das in zwei Ländern stattfand.

Mexiko qualifizierte sich mit dem Turniersieg für den König-Fahd-Pokal 1995 in Saudi-Arabien.

Spielorte

Vorrunde

Gruppe A 
Alle Spiele in Dallas.

|}

|}

Gruppe B 
Alle Spiele in Mexiko-Stadt.

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Turnierdetails auf rsssf.com (engl.)

Gold Cup 1993
Fußball (Vereinigte Staaten)
Fußball (Mexiko)
Fußballveranstaltung 1993
Sportveranstaltung in Dallas
Sportveranstaltung in Mexiko-Stadt